Koncz József (1829–1906) kollégiumi tanár, levéltáros, honvédfőhadnagy
 Koncz József (1880–1952) plébános

Hasonló nevűek

 Kontz József (?–?) színész és műfordító